Barnabé Brisson (magistrato)
 Barnabé Brisson (matematico)